Za uporabo v športu, glej Druga divizija

Seznam divizij z zaporedno številko 2.

Seznam 
 Pehotne
 2. divizija (Avstralija)
 2. divizija (Združeno kraljestvo)
 2. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 2. pehotna divizija (Kanada)
 2. strelska divizija (ZSSR)
 2. pehotna divizija (ZDA)
 2. pehotna divizija (NDH)
 2. hrvaška pehotna divizija (NDH)

 Marinske
 2. marinska divizija (ZDA)

 Zračnoprevozne
 2. padalska divizija (Luftwaffe)

 Oklepne
 2. tankovska divizija (Wehrmacht)
 2. SS-tankovska divizija »Das Reich«
 2. oklepna divizija (ZDA)

 Konjeniške
 2. konjeniška divizija (ZDA)
 2. konjeniška divizija (Združeno kraljestvo)

 Gverilska
 2. proletarska divizija (NOVJ)

Glej tudi